Чуазас () — топонимы в Мысковском городском округе Кемеровской области России

 Чуазас — посёлок.
 Чуазас — река, приток р. Мзас.

См. также 
 Большой Чуазас
 Малый Чуазас